Fairfield é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
 Condado de Fairfield (Carolina do Sul)
 Condado de Fairfield (Connecticut)
 Condado de Fairfield (Ohio)

Desambiguações de topônimos